Büchsel ist der Name von

 Carl Büchsel (1803–1889), evangelischer Geistlicher, Generalsuperintendent der Neumark und Niederlausitz und Autor
 Eduard Büchsel (1917–1980), deutscher Organist und Kantor und Kirchenmusikdirektor
 Elisabeth Büchsel (1867–1957), deutsche Malerin
 Friedrich Büchsel (1883–1945), evangelischer Theologe
 Johannes Büchsel (1849–1920), evangelischer Geistlicher und  Generalsuperintendent von Pommern
 Karl-Heinrich Büchsel (1922–2009), deutscher Landeskirchenmusiker und Komponist
 Martin Büchsel (* 1950), deutscher Kunsthistoriker und Hochschullehrer
 Wilhelm Büchsel (1848–1920), deutscher Admiral

Siehe auch:
 Bichsel